La Flûte enchantée (Die Zauberflöte), opéra maçonnique et féerique de Mozart (1791)
 La Flûte enchantée, poème de Tristan Klingsor (1903), mis en musique par Maurice Ravel dans son triptyque, pour voix de mezzo-soprano et orchestre, intitulé Shéhérazade (1904)
 La Flûte enchantée, film réalisé en 1975 par Ingmar Bergman, adaptant l'opéra de Mozart
 La Flûte enchantée, film réalisé en 2006 par Kenneth Branagh, adaptant l'opéra de Mozart
 La Flûte enchantée, film réalisé en 2022 par Florian Sigl, adaptant l'opéra de Mozart